Mezinárodní mistrovství České republiky v rallye (MMČR) v roce 2010 zahrnovalo celkem sedm podniků – Valašskou Rally, Rallye Šumava, Rallye Český Krumlov, jihomoravskou Rally Hustopeče, severočeskou Rally Bohemia, zlínskou Barum Rally a Rally Příbram.

Celkovým vítězem se stal Pavel Valoušek se spolujezdcem Zdeňkem Hrůzou na Škodě Fabii S2000.

Posádky

Pořadí jezdců

Externí odkazy